Fono har flere betydninger:

 Fono (Amerikansk Samoa) – Amerikansk Samoas lovgivende forsamling.
 Fono (Samoa) – Samoas parlament.
 Fono (Togo) – landsby i Togo.
 Fono (Tokelau) – Tokelaus parlament.
 Fono (band) – rockgruppe.
 FONO – norsk organisation for pladeselskaber.